Beaurepaire (Isère)
Beaurepaire (Oise)
Beaurepaire (Seine-Maritime)
Beaurepaire (Vendée)
ook:
Beaurepaire-en-Bresse, Saône-et-Loire
Beaurepaire-sur-Sambre, Noorderdepartement